Зелёный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зелёный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Зелёный переулок — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани.
 Зелёный переулок — улица в Костроме.
 Зелёный переулок — улица в Москве (деревня Толстопальцево).
 Зелёный переулок — улица в Сочи.
 Зелёный переулок — улица в Таганроге.
 Зелёный переулок — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Зелёный переулок — улица в Ленинском районе;
 Зелёный переулок — улица в Тимирязевском;
 Зелёный бульвар — улица в Просторном.

Украина 
 Зелёный переулок — улица в Николаеве Николаевской области.
 Зелёный переулок — улица в Симферополе.
 Зелёный переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Зелёная площадь (Площадь Мучеников)
 Зелёная улица
 Зелёный проспект